Neave ist der Familienname folgender Personen:

 Airey Neave (Airey Middleton Sheffield Neave, 1916–1979), britischer Politiker der Conservative Party
 Diana Neave, Baroness Airey of Abingdon (1919–1992), britische Politikerin (Conservative Party)
 Sheffield Airey Neave (1879–1961), britischer Zoologe
 Veronica Neave, australische Schauspielerin

Ort:
 Neave (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten